Cette liste recense les avions visibles dans les albums des Aventures de Buck Danny.

Lien externe 
 Modelstories (épisodes guerre du Pacifique)

Buck Danny
Buck Danny